Dubawnt – jezioro w Kanadzie
 Dubawnt – rzeka w Kanadzie